Kępno ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kępno (ehemals Kempen/Posen) in der Woiwodschaft Großpolen
 Kępno (Słupsk) (Kempen, Kreis Stolp/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern
 Kępno (Godkowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kępno (Dobrzany) (Kempendorf, Kreis Saatzig/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern
 Kępno (Szczecinek) (Kempen, Kreis Neustettin/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern